Сёберг:
 Сёберг, Биргер (6 декабря 1885 — 3 апреля 1929) — шведский поэт и писатель.
 Сёберг, Том (17 февраля 1860 — 27 марта 1938) — норвежский стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.